

Arte 
La modella – dipinto di Marc Chagall
La modella – dipinto di Giuseppe Amisani

Cinema 
La modella – film italiano diretto da Ugo Falena (1916)
La modella – film italiano diretto da Mario Caserini (1920)
La modella (Inspiration) – film statunitense diretto da Clarence Brown (1931)
La modella (...Comme un pot de fraises!) – film francese diretto da Jean Aurel (1974)